|-
| 18501 - || 1996 OB || 16 iulie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 18502 - ||  || 11 august 1996 ||  || 
|-
| 18503 - ||  || 15 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 18504 - ||  || 15 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 18505 Caravelli ||  || 9 august 1996 ||  || 
|-
| 18506 ||  || 15 august 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 18507 - ||  || 18 august 1996 ||  || 
|-
| 18508 - ||  || 8 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 18509 - ||  || 14 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 18510 Chasles || 1996 SN || 16 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 18511 ||  || 19 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 18512 - ||  || 17 septembrie 1996 ||  || S. Otomo
|-
| 18513 - ||  || 7 octombrie 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 18514 ||  || 14 octombrie 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 18515 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 18516 - ||  || 7 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18517 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18518 ||  || 2 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 18519 ||  || 8 noiembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 18520 Wolfratshausen ||  || 6 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 18521 - ||  || 14 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18522 - ||  || 15 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18523 ||  || 2 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 18524 - ||  || 6 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 18525 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 18526 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 18527 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 18528 ||  || 2 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 18529 ||  || 28 noiembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 18530 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18531 Strakonice ||  || 4 decembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 18532 - ||  || 3 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18533 ||  || 3 decembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 18534 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18535 - ||  || 9 decembrie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 18536 ||  || 10 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 18537 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18538 ||  || 6 decembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 18539 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18540 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18541 - ||  || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18542 Broglio ||  || 29 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 18543 - || 1997 AE || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18544 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18545 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18546 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18547 - ||  || 7 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18548 Christoffel ||  || 10 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 18549 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18550 Maoyisheng ||  || 9 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 18551 - ||  || 13 ianuarie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 18552 ||  || 13 ianuarie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 18553 - ||  || 6 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 18554 - ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18555 Courant ||  || 4 februarie 1997 ||  || 
|-
| 18556 Battiato ||  || 7 februarie 1997 ||  || , 
|-
| 18557 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 18558 - ||  || 6 februarie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 18559 - ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18560 Coxeter ||  || 7 martie 1997 ||  || 
|-
| 18561 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 18562 - ||  || 8 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 18563 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 18564 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 18565 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 18566 - ||  || 1 septembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 18567 Segenthau ||  || 27 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 18568 Thuillot ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 18569 - ||  || 26 octombrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 18570 - ||  || 9 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18571 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18572 Rocher ||  || 28 noiembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 18573 - ||  || 28 noiembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 18574 Jeansimon ||  || 28 noiembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 18575 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 18576 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 18577 - || 1997 XH || 3 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 18578 - || 1997 XP || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18579 Duongtuyenvu ||  || 5 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 18580 - ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 18581 Batllo ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 18582 ||  || 4 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 18583 - ||  || 7 decembrie 1997 ||  || , 
|-
| 18584 - ||  || 21 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18585 - ||  || 21 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18586 - ||  || 24 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18587 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18588 - ||  || 25 decembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 18589 - ||  || 28 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18590 - ||  || 28 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18591 - ||  || 30 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18592 ||  || 24 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 18593 ||  || 5 ianuarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 18594 || 1998 BJ || 16 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 18595 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18596 Superbus ||  || 21 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 18597 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18598 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18599 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 18600 - ||  || 24 ianuarie 1998 ||  || 
|-